Bremer Berg ist der Name folgender Berge:

 Bremer Berg (Taunus), 618,9 m, im Taunus bei Mauloff, Hochtaunuskreis, Hessen
 Bremer Berg (Rhön), 478,2 m, in der Rhön bei Bremen (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen